Кафтыревы (Кавтыревы) — древний русский дворянский род,

При подаче документов (1686), для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Кафтыревых, жалованная грамота Василия I (1424) (акт интерполирован) и жалованная грамота (1511) Василия III на г. Орлов в Вятской земле.

Род Кафтыревых внесён в VI часть родословной книги Вологодской, Костромской, Тверской и Ярославской губерний (Гербовник XII, 82).

Есть также род Кафтыревых, предок которого, Неждан Кафтырев, жил в начале XVI века. Его внук, Григорий Иванович, стрелецкий голова (1556—1566), казнён Иваном Грозным. Этот род Кафтыревых внесён в VI часть родословной книги Псковской и Тверской губерний.

Происхождение и история рода 
По сказаниям древних родословцев, род происходит от князей Кафимской земли — Узлы-Мурзы Ягоровича, выехавшего из «отчины» своей Кафы к великому князю Александру Невскому (1241). Его сын Никита принял фамилию Кафтырев.

Великий московский князь Василий Дмитриевич пожаловал Ивану Кафтыреву грамоту (1424) на его земли в Осецком стане Костромского уезда.

Леонтий Никитич Кафтырев казнён Грозным; его сын Василий Леонтьевич воевода в Соли Галицкой и в Устюжне (1615, 1617). Никита Васильевич Кафтырев, туринский воевода, затем судья Владимирского приказа, участвовал в войне с Польшей (1654—1656). В XVII веке многие Кафтыревы служили московскими дворянами, стольниками, стряпчими и воеводами.

Описание гербов

Герб Кавтыревых 1785 г. 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева имеется печать с гербом Якова Осиповича Кавтырева: изображённый на печати герб представляет собой польский герб Jefowicki (видоизменённый польский герб Брама): в серебряном поле щита, имеющем круглую форму, изображена золотая П-образная фигура, на которой находится золотой лапчатый крест. Щит увенчан дворянской короной с тремя страусовыми перьями (дворянский шлем отсутствует). Вокруг щита фигурная виньетка в виде вьющихся цветов и ветвей.

Герб. Часть XII. № 82. 
В чёрном щите золотой столб, обременённый в середине червлёным серпом, обращённым остриём вправо. Чёрное поле усеяно золотыми колосьями.

Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: два червлёных серпа накрест, на них вертикально, остриём вверх, золотой меч. Намёт: справа чёрный с золотом, слева червлёный с золотом.

Известные представители 
 Кафтырев Василий Леонтьевич — воевода в Устюжне-Железопольской (1617).
 Кафтырев Пётр Матвеевич — воевода на Белоозере (1620).
 Кафтырев Василий — воевода на Белоозере (1623).
 Кафтыревы: Яков и Осип Васильевичи, Курдюк Агеев — московские дворяне (1627—1629).
 Кафтырев Иван Васильевич — письменный голова, воевода в Томске (1629—1631), московский дворянин (1636—1658).
 Кафтырев Григорий Агеевич — воевода в Таре (1635—1638), московский дворянин (1636—1640).
 Кафтырев Григорий Иванович — стольник (1636—1676).
 Кафтырев Дементий Васильевич — московский дворянин (1629—1640), воевода в Кузнецке (1638—1642).
 Кафтырев Никита Васильевич — московский дворянин (1625—1668), воевода в Туринске (1638—1639), в Устюге-Великом (1661).
 Кафтырев Иван — воевода в Кевроле и на Мезени (1640).
 Кафтырев Леонтий Иванович — воевода в Бобрике (1650—1651), московский дворянин (1658—1677).
 Кафтырев Матвей Васильевич — московский дворянин (1629—1658), воевода в Алатыре (1651).
 Кафтырев Василий Яковлевич — стряпчий (1658—1678), стольник (1679—1692).
 Кафтырев Иван Матвеевич — стольник (1658—1686).
 Кафтырев Андрей Васильевич — московский дворянин (1636—1640), воевода в Тюмени (1659—1661).
 Кафтырев Григорий Васильевич — стольник царицы Прасковьи Фёдоровны (1686—1692).
 Кафтырев Константин — воевода в Ярославле (1692).
 Кафтырев Христофор — письменный голова, воевода в Енисейске (1693).
 Кафтырев Иван — воевода в Пошехонье (1695).
 Кафтыревы: Яков Григорьевич, Стахей Иванович, Степан Кузьмич, Иов Фёдорович, Иван Павлович, Елизар Леонтьевич — московские дворяне (1678—1692).
 Кафтыревы: Лука Степанович, Осип и Иван Ивановичи — стольники царицы Евдокии Фёдоровны (1692).
 Кафтыревы: Степан Стахеевич, Михаил и Константин Дементьевичи, Иван и Устин Леонтьевичи, Степан, Иван и Григорий Яковлевичи, Алексей Матвеевич — стольники (1684—1692).
 Кафтырев Николай Яковлевич — командир Лейб-гвардейского конно-гренадёрского полка (1855).

Примечания

Литература 
 
 
 И. Н. Ельчанинов. Материалы для генеалогии ярославского дворянства. Томов 9. Т. 1. Яросл. Тип: Губерн. Земск. Управ. 1909—1915 г. Кафтыревы. стр. 74-83.